Helffer ist der Name von:
Bernard Helffer (* 1949), französischer Mathematiker
 Claude Helffer (1922–2004), französischer Pianist